Barbara Wolnicka-Szewczyk (* 1970), escrimeuse polonaise
  (19231994)
 Lucja Szewczyk (18281905), religieuse polonaise, cofondatrice et première supérieure de l'Ordre Séraphique;
  (* 1994)
 Roman Szewczyk (* 1965, Bytom), joueur polonais de football;
 Séverine Szewczyk (* 1976), joueuse française de volley-ball;
 Szymon Szewczyk (* 1982), joueur polonais de basket-ball;
  (19161991)
  (* 1967, Bolesławiec)
 Sylvain Szewczyk (* 1993), écrivain, vidéaste, blogueur, justicier de l'orthographe

Voir aussi 
 

Patronyme polonais